Phlox désigne :
 Phlox, une plante herbacée de la famille des polémoniacées,
 Phlox, un personnage de la série télévisée Star Trek: Enterprise,
 Phlox, une localité du comté d'Howard dans l'Indiana aux États-Unis,